Alain Lancelot peut faire référence à : 
 Alain Lancelot (1937-2020), politologue français.
 Alain Lancelot (1967-), animateur de télévision,